Сен-Люсья́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на південний захід від Парижа, 90 км на північ від Орлеана, 24 км на північний схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 101 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 249,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Люсьян на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Люсьян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар